Fridrich, označovaný též Fridrich I., Fridrich IV. nebo Fridrich Aragonský (italsky Federico d'Aragona nebo Federico di Napoli, 19. dubna 1452 – 9. listopadu 1504) byl neapolský král od 7. září 1496 do 1. srpna 1501, pocházející z dynastie Trastámarů. Vládu převzal po předčasně zesnulém synovci Ferdinandu II. Byl sesazen Ludvíkem XII. a svým bratrancem Ferdinandem II. Aragonským. Neapol nejprve připadla Ludvíkovi, ten ji však roku 1504 ztratil ve prospěch Ferdinanda, takže pak až do konce války o španělské dědictví zůstala španělská.

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Neapolští králové
Tarentská knížata
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1452
Narození 19. dubna
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1504
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v Tours
Muži